Laterne bezeichnet
Laterne, ein Gehäuse zum Schutz einer Lichtquelle
in Anlehnung daran ein wenig spezieller die Straßenlaterne, siehe Straßenbeleuchtung
umgangssprachlich den Lampion
einen kleinen Heißluftballon aus Papier, siehe Kong-Ming-Laterne
ein architektonisches Element, Laterne (Architektur)
ein Getränk, Laternmaß
ein Bauteil bei Pumpen
eine Gehäusekomponente für den Aufbau von Antrieben
ein Abzeichen am Kopf des Pferdes, siehe Abzeichen (Pferd)
Kurzform für Laternendach

Siehe auch:

Laterne des Aristoteles
Lampionblume
Rote Laterne
Laterna magica
Totenlaterne
Die Laterne hrsg. von Carl Hirsch, Brüssel 1878–1879
Mischluftlaterne
Frischluftlaterne
Frankfurter Latern